Lloyd Glasspool e Matt Reid erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale André Göransson / Nathaniel Lammons hanno sconfitto Rafael Matos / Felipe Meligeni Alves con il punteggio di 7-6(3), 6-3.

Teste di serie 

  André Göransson /  Nathaniel Lammons (campioni)
  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (finale)

  Sergio Martos Gornés /  Artem Sitak (semifinale) 
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinale)

Wildcard 

   Pietro Buscaglione /  Pietro Rondoni (primo turno)
  Marco Bortolotti /  Cristian Rodríguez (primo turno)

  Tejmuraz Gabašvili /  Luca Vanni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Outdoor V 2021